Несше (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Несше — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.